Divoš je naselje u sastavu Općine Ernestinovo, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 63 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji